Дудка — музичний інструмент.
 Дудка — вертикальна гірнича виробка.

 Дудка Анатолій Свиридович — депутат Дніпропетровської обласної ради, актор та режисер Дніпропетровського академічного театру російської драми, народний артист України.
 Дудка Володимир Андрійович (1985—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дудка Володимир Володимирович — український політик, народний депутат України 7 скликання від Партії регіонів.
 Дудка Володимир Михайлович — український політичний в'язень Кремля.
 Дудка Даріуш — польський футболіст, захисник, півзахисник.
 Дудка Ірина Олександрівна — українська вчера і громадська діячка.
 Дудка Євгенія Василівна (1991—2023) — майор служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учасник російсько-української війни, що загинула у ході російського вторгнення в Україну.
 Дудка Йосип Михайлович — український поет, педагог.
 Дудка Лука Минович — Герой Радянського Союзу.
 Дудка Микола Валентинович (1971—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дудка Микола Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Дудка Михайло Андрійович — повний кавалер ордена Слави.
 Дудка Никифор Єгорович (1865—?) — український лірник.
 Дудка Олег Володимирович — сержант Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Дудка Олександр Іванович — народний депутат України, член Партії регіонів.
 Дудка Сергій Миколайович (1975—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дудка Сергій Михайлович — український кінорежисер.
 Дудка Юрій Андрійович (1980—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища